Кузман (Кузо) Чеков е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и фабрикант.

Биография 

Кузман Чеков е роден в село Горно Върбени (Екши Су), тогава в Османската империя, днес Гърция. Произхожда от видната фамилия Чекови. Учителства в село Арменско. Влиза във ВМОРО. След Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година е арестуван и затворен. След това с българска държавна стипендия учи в Лион. Завръща се в България и отваря фабрика за коприна. На 23 април 1913 година, в навечерието на Междусъюзническата война, заедно с още 13 души от тези околии подписва „Мемоар от костурско-леринско-кайлярската емиграция в София“, в който се твърди, че Македония е българска област и се настоява за пръсъединяване на Костурско, Леринско и Кайлярско към България. В „Мемоара“ се казва:

Синът му Георги (Жорж) Кузманов Чеков (1913 – 17 октомври 1961) е български офицер и предприемач. Писателят Божидар Чеков му е внук.

Симеон Радев пише за Кузо Чеков:

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Горно Върбени
Български предприемачи от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства